Příjmení Ramelow má více nositelů:

Bodo Ramelow (* 1956), německý politik
Carsten Ramelow (* 1974), německý fotbalista